Super Bowl XI was de elfde editie van de Super Bowl, de American Football-finale tussen de kampioenen van de National Football Conference en de American Football Conference van 1976. De Super Bowl werd op 9 januari 1977 gehouden in de Rose Bowl in Pasadena. De Oakland Raiders wonnen de wedstrijd met 32–14 tegen de Minnesota Vikings en werden zo de kampioen van de National Football League.

Play-offs 
Play-offs gespeeld na het reguliere seizoen.

11
Sport in 1977
Sport in Californië